Махеевъ — российская торговая марка, под которой выпускаются продукты питания.

История торговой марки 
Владелец — елабужский холдинг «Эссен Продакшн АГ». Он был основан в 2001 году после слияния ЧП Барышев и ЧП Махеев, существовавших, в свою очередь, с 1998 года. В качестве названия торговая марка получила фамилию одного из основателей. В рекламных целях была придумана даже легенда о том, как когда-то в Елабуге жил купец Махеев, построивший завод по производству майонеза. Подобный ход полностью оправдал себя, ведь давно известно, что покупатели с большим доверием относятся к именным брендам.

Продукция 
На данный момент, под торговой маркой «Махеевъ» выпускается порядка двухсот наименований продукции. Это не только майонез, но и кетчуп, горчица, хрен, джем, повидло. Дилерская сеть АО «Эссен Продакшн АГ» действует почти во всех регионах Российской Федерации. Кроме того, экспорт продукции осуществляется в различные страны ближнего и дальнего зарубежья (36 стран): Грузию, Беларусь, Эстонию, Таджикистан, Литву, Молдову, Израиль, Германию, США, Узбекистан и другие страны. В 2021 году список государств-экспортеров прирос Канадой, Южной Кореей и Афганистаном. Производственные мощности находятся в Елабуге и Новосибирске.

Реализация продукции 
Каждый год компания «Эссен Продакшн АГ» организовывает масштабные рекламные кампании. Часто «Махеевъ» становится спонсором сериалов и передач на ведущих российских телевизионных каналах, среди которых «Россия», НТВ, «Первый канал», ТНТ и другие. Также большое внимание уделяется продвижению продукции непосредственно в точках продаж. Розничным магазинам предоставляется широкий ассортимент POSM (стопперы, шелфтокеры, воблеры, баннеры, плакаты).

Продукция, выпускаемая под брендом «Махеевъ», реализуется при помощи всех известных каналов товародвижения.

25 % от общего объёма продаж приходится на крупные федеральные и локальные сетевые магазины «Магнит», «Окей», «X5 Retail», «Метро», «Лента»).

Награды 
Бренд «Махеевъ» является обладателем ряда наград престижных российских конкурсов и дегустационных выставок:

 «Марка №1 в России-2021» (г. Москва)
 «Товар года -2020,2021» (г. Москва)
 «Superior Taste Award -2019, 2020, 2021»
 «Любимые бренды россиян-2021» (г. Москва)
 «Лучший продукт-2021» в рамках выставки ПРОДЭКСПО-2021 (г. Москва)
 «BEST BRANDS 2020» (г. Москва)
 «Продукт года-2020» в рамках выставки WorldFood-2020 (г. Москва)
 «Интерфуд 2005» (г. Санкт-Петербург)
 «World Food 2005»
 «World Food 2006» (г. Москва)
 «Россия Единая» (г. Нижний Новгород)
 «Донской купец» (г. Ростов-на-Дону)
 «Царицынская ярмарка» (г. Волгоград).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт компании
 vc.ru
 rbc.ru
 retail.ru
 https://retail-loyalty.org/news/mayonez-makheev-vozglavil-reyting-lyubimye-brendy-rossiyan-2021-goda/
 https://zhazhda.biz/cases/essen-prodakshn-ag
 https://rt.rbc.ru/tatarstan/30/12/2021/61cc64389a794715875ee446?from=regional_newsfeed
Торговые марки продуктов питания
Предприятия Татарстана
Продукты питания
Торговая марка
Появились в 2001 году в России